Stages — седьмой студийный альбом американского музыканта Джоша Гробана, изданный 28 апреля 2015 года на лейблах 143 и Reprise. Включает песни из различных бродвейских мюзиклов. Альбом занял первое  место в Великобритании и № 2 в США, Канаде и Австралии. К октябрю 2015 года тираж в США составил 502 000 копий.
7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший традиционный вокальный поп-альбом.

Список композиций

Чарты

Награды и номинации

Сертификация 

!scope="row"|В мире
|
|1,000,000+

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Reprise Records
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart